Río Cauto bezeichnet folgende geografische Orte in Kuba:
 Río Cauto – zweitgrößter Fluss Kubas
 Río Cauto (Municipio) – ein am Río Cauto gelegenes Municipio in der kubanischen Provinz Granma